Кубок России по хоккею с мячом 2003/04 — 12-й турнир Федерации хоккея с мячом России, прошедший с 12 октября 2003 года по 21 марта 2004 года.

Регламент 
Соревнования проводятся в 3 этапа.
 I этап. Допускается 20 команд, которые распределены на четыре группы: в первой и третьей группах по 4 команды, во второй группе 6 команд в четвёртой группе выступает 5 команд. Команды занявшие в своих группах места с 1 по 4 место (кроме группы 1, где допускаются три команды и плюс освобождёный от игр первого этапа — Водник), допускаются к участию во II этапе. Игры будут проходить в городах Красногорск, Сыктывкар, Красноярск.
 II этап. Допускается 16 команд разделённые на 4 группы, игры проходят по круговой системе в два круга, в городах — Архангельск, Красногорск, Кемерово и Красноярск. Команды, занявшие в своих группах 1-2 места, допускаются к участию в финальном турнире.
 III этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Кемерово с 19 по 21 марта 2004 года.

Заявленные команды 
 БСК (Санкт-Петербург)
 Водник (Архангельск)
 Волга (Ульяновск)
 Енисей (Красноярск)
 Зоркий (Красногорск)
 Кузбасс (Кемерово)
 Локомотив (Оренбург)
 Маяк (Краснотурьинск)
 Металлург (Братск)
 Ракета (Казань)
 Родина (Киров)
 Саяны (Абакан)
 Сибсельмаш (Новосибирск)
 Сибскана-Энергия (Иркутск)
 СКА-Нефтяник (Хабаровск)
 СКА-Забайкалец (Чита)
 СКА-Свердловск (Екатеринбург)
 Старт (Нижний Новгород)
 Строитель (Сыктывкар)
 Уральский Трубник (Первоуральск)

I этап. 1 группа. 27-30 октября 2003 год. Красногорск. Стадион Зоркий 
 27 октября (понедельник) 2003 год

1.СКА-Нефтяник — БСК 2:2 (1:2).
 
 28 октября (вторник) 2003 год

2.Старт — БСК 2:0 (1:0).

3.СКА-Нефтяник — Старт 4:0 (3:0).
 
 29 октября (среда) 2003 год

4.Волга — СКА-Нефтяник 0:6 (0:1).
   
 30 октября (четверг) 2003 год

5.Волга — Старт 2:3 (0:2).

6.Волга — БСК 1:4 (0:2).

Итоговая таблица (I этап, 1 — группа. Красногорск)

В связи с переносом матчей с 12-18 октября на 27-30 октября из-за оттепели в Архангельске, Водник был освобождён от участия
на первом этапе и попал во второй этап автоматически, а Север принял решение отказаться от участия в турнире.

I этап. 2 группа. 20-24 октября 2003 год. Сыктывкар. Республиканский стадион 
 20 октября (понедельник) 2003 год

1.Зоркий — Локомотив 5:0 (2:0).

2.Родина — СКА-Свердловск 6:2 (2:2).

3.Строитель — Ракета 1:3 (0:0).
 
 21 октября (вторник) 2003 год

4.Ракета — Локомотив 4:4 (1:1).

5.Зоркий — Родина 0:2 (0:0).
 
6.Строитель — СКА-Свердловск 6:5 (4:0).

 22 октября (среда) 2003 год

7.Ракета — СКА-Свердловск 9:3 (5:0). С.Харитонов-6 мячей — .

8.Зоркий — Строитель 10:2 (4:1). Вяч. Архипкин-3 мяча — .

9.Локомотив — Родина 2:8 (1:4).
 
 23 октября (четверг) 2003 год

10.Ракета — Зоркий 1:3 (1:3).
 
11.СКА-Свердловск — Локомотив 2:1 (0:1).

12.Строитель — Родина 3:7 (1:3). — К.Зубарев-3 мяча.

 24 октября (пятница) 2003 год

13.Зоркий — СКА-Свердловск 12:5 (7:0). К.Давыдов-4 мяча — .

14.Ракета — Родина 4:4 (0:4).

15.Строитель — Локомотив 2:2 (2:1).

Итоговая таблица (I этап, 2 — группа. Сыктывкар)

I этап. 3 группа. 12-16 октября 2003 год. Красноярск. Стадион Енисей 
 12 октября (воскресенье) 2003 год

1.Маяк — Металлург 4:5 (1:2).
 
2.Уральский трубник — Кузбасс 1:8 (1:4). — В.Стасенко-4 мяча.

 13 октября (понедельник) 2003 год
 
3.Маяк — Кузбасс 5:9 (4:4). — А.Мясоедов-3 мяча.

4.Металлург — Уральский трубник 1:3 (0:2).
 
 15 октября (среда) 2003 год

5.Кузбасс — Металлург 6:3 (3:2).
 
 16 октября (четверг) 2003 год
 
6.Уральский трубник — Маяк 6:5 (2:3).

 
Итоговая таблица (I этап, 3 — группа. Красноярск)

I этап. 4 группа. 13-18 октября 2003 год. Красноярск. Стадион Енисей 
 13 октября (понедельник) 2003 год

1.Сибсельмаш — СКА-Забайкалец 3:9 (0:2). — А.Петров-5 мячей.

2.Енисей — Саяны 9:4 (5:0). И.Максимов-4 мяча — .

 14 октября (вторник) 2003 год
 
3.СКА-Забайкалец — Сибскана-Энергия 6:4 (2:3). — Е.Иванушкин-3 мяча.

4.Енисей — Сибсельмаш 11:1 (4:1). С.Ломанов-5 мячей — .
 
 15 октября (среда) 2003 год

5.Сибскана-Энергия — Саяны 8:6 (4:3). А.Насонов-3 мяча — А.Галеев-4 мяча.
  
 16 октября (четверг) 2003 год

6.Саяны — Сибсельмаш 5:7 (2:4).

7.Енисей — СКА-Забайкалец — 8:3 (6:1). С.Ломанов-4 мяча — .

 17 октября (пятница) 2003 год
 
8.Сибскана-Энергия — Сибсельмаш 15:2 (6:1). Е.Иванушкин-4 мяча — .
 
 18 октября (суббота) 2003 год

9.Енисей — Сибскана-Энергия 7:4 (4:3).

10.СКА-Забайкалец — Саяны 8:4 (3:0). А.Петров-3 мяча — .

 
Итоговая таблица (I этап, 4 — группа. Красноярск)
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=5%|Место
! width=25%|Команда
! width=5%|И
! width=5%|В
! width=5%|Н
! width=5%|П
! width=10%|М
! width=10%|Очки
|- style="background: #CCCCFF;"
| 1 || align="left"  | Енисей || 4 || 4 || 0 || 0 || 35:12 || 12|- style="background: #CCCCFF;"
| 2 || align="left"|  СКА-Забайкалец || 4 || 3 || 0 || 1 || 26:19 || 9
|- style="background: #CCCCFF;"
| 3 || align="left"|  Сибскана-Энергия || 4 || 2 || 0 || 2 || 31:21 || 6|- style="background: #CCCCFF;"
| 4 || align="left"|  Сибсельмаш || 4 || 1 || 0 || 3 || 13:40 || 3
|- style="background:
| 5 || align="left"|  Саяны || 4 || 0 || 0 || 4 || 19:32 || 0|}
 

 II этап. 1 группа. 3-9 ноября 2003 год. Архангельск. Стадион Труд 
 3 ноября (понедельник) 2003 год

1.Строитель — Родина 4:7 (2:4). — А.Мороков-3 мяча.

2.Старт — Водник 1:4 (1:2).

 4 ноября (вторник) 2003 год

3.Старт — Строитель 5:0 (3:0).

4.Водник — Родина 6:2 (4:1). Д.Карлссон-3 мяча — .

 5 ноября (среда) 2003 год

5.Родина — Старт 9:3 (2:1). В.Бронников-3 мяча — .

6.Строитель — Водник 3:12 (1:5). — А.Стук-3 мяча, К.Петровский-3 мяча.

 7 ноября (пятница) 2003 год

7.Водник — Родина 7:4 (3:1).

8.Строитель — Старт 2:5 (1:1).
 
 8 ноября (суббота) 2003 год

9.Водник — Строитель 10:4 (7:3). Е.Хвалько-3 мяча — .

10.Старт — Родина 2:6 (1:3). — В.Бронников-3 мяча.

 9 ноября (воскресенье) 2003 год

11.Родина — Строитель 10:1 (8:0). Д.Слаутин-3 мяча — .
 
12.Водник — Старт 8:5 (3:2).Итоговая таблица (II этап, 1 — группа. Архангельск) 

 II этап. 2 группа. 3-9 ноября 2003 год. Красногорск. Стадион Зоркий 
 3 ноября (понедельник) 2003 год

1.Уральский трубник — Ракета 6:2 (2:1).

2.Зоркий — БСК 3:1 (1:1).

 4 ноября (вторник) 2003 год

3.Уральский трубник — БСК 7:2 (3:1).

4.Зоркий — Ракета 3:1 (2:1).

 5 ноября (среда) 2003 год

5.Ракета — БСК 5:6 (4:2). С.Харитонов-3 мяча — .

6.Зоркий — Уральский трубник 9:2 (3:1).

 7 ноября (пятница) 2003 год

7.БСК — Уральский трубник 2:5 (2:1).

8.Ракета — Зоркий 1:8 (1:1).

 8 ноября (суббота) 2003 год

9.Уральский трубник — Зоркий 3:6 (1:4).

10.БСК — Ракета 5:3 (1:0).

 9 ноября (воскресенье) 2003 год

11.БСК — Зоркий 0:9 (0:4).

12.Ракета — Уральский трубник 4:3 (1:1).Итоговая таблица (II этап, 2 — группа. Красногорск)  

 II этап. 3 группа. 9-15 ноября 2003 год. Кемерово. Стадион Химик 
 
 9 ноября (воскресенье) 2003 год

1.Кузбасс — Сибсельмаш 4:2 (2:0).

2.СКА-Нефтяник — Маяк 4:2 (1:1).

 10 ноября (понедельник) 2003 год

3.Сибсельмаш — Маяк 1:2 (1:1).

4.Кузбасс — СКА-Нефтяник 3:2 (0:2).

 11 ноября (вторник) 2003 год

5.Сибсельмаш — СКА-Нефтяник 4:14 (2:8). И.Казарин-3 мяча — Е.Стеблецов-3 мяча, А.Голитаров-3 мяча.

6.Кузбасс — Маяк 7:4 (2:3). А.Мясоедов-3 мяча — С.Почкунов-3 мяча.

 13 ноября (четверг) 2003 год

7.Маяк — Сибсельмаш 5:1 (2:0).

8.СКА-Нефтяник — Кузбасс 2:2 (1:0).

 14 ноября (пятница) 2003 год

9.СКА-Нефтяник — Сибсельмаш 4:1 (3:0).

10.Маяк — Кузбасс 3:10 (2:5). — В.Стасенко-3 мяча.

 15 ноября (суббота) 2003 год

11.Сибсельмаш — Кузбасс 1:8 (0:5). — С.Тарасов-4 мяча.

12.Маяк — СКА-Нефтяник 3:9 (1:2). — Д.Попов-4 мяча.Итоговая таблица (II этап, 3 — группа. Кемерово) II этап. 4 группа. 3-9 ноября 2003 год. Красноярск. Стадион Енисей 
 
 3 ноября (понедельник) 2003 год

1.Металлург — Енисей 3:5 (2:2). — С.Ломанов-3 мяча.

2.СКА-Забайкалец — Сибскана-Энергия 4:2 (1:1).

 4 ноября (вторник) 2003 год

3.Сибскана-Энергия — Металлург 9:5 (6:2).

4.Енисей — СКА-Забайкалец 7:1 (4:0). С.Ломанов-3 мяча — .

 5 ноября (среда) 2003 год

5.СКА-Забайкалец — Металлург 2:4 (1:3).

6.Сибскана-Энергия — Енисей 1:5 (0:1). — С.Ломанов-4 мяча.

 7 ноября (пятница)

7.Сибскана-Энергия — СКА-Забайкалец 8:3 (6:0). Е.Иванушкин-4 мяча — .

8.Енисей — Металлург 8:3 (2:1). С.Ломанов-4 мяча — .

 8 ноября (суббота)

9.Металлург — Сибскана-Энергия 4:7 (2:3).

10.СКА-Забайкалец — Енисей 3:7 (2:3).

 9 ноября (воскресенье)
 
11.Металлург — СКА-Забайкалец 6:5 (2:1).

12.Енисей — Сибскана-Энергия 6:4 (5:1). И.Максимов-3 мяча — .Итоговая таблица (II этап, 4 — группа. Красноярск) 

 Плей-офф 1/4 финалаРодина — Кузбасс 1:8 (0:5). — В.Стасенко-3 мяча. СКА-Нефтяник — Зоркий 6:1 (1:1). 
Водник — Сибскана-Энергия 3:5 (0:1). — Е.Иванушкин-4 мяча. Енисей — Уральский трубник 7:3 (3:1). 1/2 финалаСКА-Нефтяник — Сибскана-Энергия 7:3 (4:0). 
Кузбасс — Енисей 3:5 (1:2). — С.Ломанов-3 мяча. за 3-4 местоКузбасс — Сибскана-Энергия 10:5 (5:4). ФИНАЛСКА-Нефтяник''' — Енисей 5:3 (3:2).

Статистика игроков

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кубок России — 2003/04 sibscana.ru/ — плэй-офф

2004
2004 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2004 году